Holsteinborg ist der Name folgender Schlösser:
 Schloss Holsteinborg, Schloss bei Skælskør auf der dänischen Insel Seeland

Holsteinborg ist ein Namensteil folgender Personen:
 Frederick Conrad von Holstein-Holsteinborg (1704–1749), königlich dänischer Generalleutnant und Lehnsgraf von Holsteinborg
 Ludvig Holstein-Holsteinborg (1815–1892), dänischer Politiker

Siehe auch:
 Holsteinsborg, dänischer Name von Sisimiut, Grönland